Sheen ist der Familienname folgender Personen:
 Charlie Sheen (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Fulton J. Sheen (1895–1979), US-amerikanischer Bischof, Moderator, Autor
 Gillian Sheen (1928–2021), britische Fechterin
 Janet Sheen (* 1944), US-amerikanische Filmproduzentin
 Martin Sheen (* 1940), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Michael Sheen (* 1969), walisischer Schauspieler
 Mickey Sheen (1927–1987), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Ruth Sheen (* 1952), britische Schauspielerin

Sheen ist weiter:
 ein älterer Name von Richmond (London), siehe London Borough of Richmond upon Thames
 Peter Sheen, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 East Sheen
 North Sheen
 Sheean